El término Chucho hace referencia a varios artículos:

Animales
 Perro, usado en El Salvador, Guatemala, Honduras, algunas regiones de México y en España. 
 Zarigüeya;
 Pez obispo;

Personas 
 Christian Benítez, reconocido como "Chucho Benítez", futbolista ecuatoriano (1986-2013).
Chucho Avellanet, cantante y actor puertorriqueño (1941).
 Chucho Merchán, músico colombiano (1952).
 Chucho Navarro, cantante y compositor de boleros mexicano (1913-1993).
 Chucho Ramos, jugador de béisbol venezolano (1918-1977).
 Chucho Sanoja, músico, pianista y compositor venezolano (1926-1988).
 Chucho Valdés, pianista cubano (1941).

Además
 Chucho (banda), de música pop independiente;

Enlaces externos